Der Rogers Cup 2012 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis zum 12. August 2012 in Toronto stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das sechste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Montreal auch der Rogers Cup 2012 der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war der Serbe Novak Đoković, der nach seiner Niederlage im Spiel um Platz 3 bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London seinen Titel verteidigen konnte. Im Finale besiegte er den Franzosen Richard Gasquet, der zum zweiten Mal in seiner Karriere im Finale von Toronto stand. Im Doppel war die Paarung Michaël Llodra und Nenad Zimonjić die Titelverteidiger, sie traten in diesem Jahr jedoch nicht mehr gemeinsam an. Siegreich waren die Brüder Bob und Mike Bryan, die damit zum vierten Mal beim Kanada Masters den Titel holten; im Finale, in dem sie einen Matchball abwehren mussten, besiegten sie die spanische Paarung Marcel Granollers und Marc López.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die sechzehn topgesetzten Spieler im Einzel sowie die acht topgesetzten Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 3. bis 4. August 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 96 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 68 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 75 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Toronto